A Dadès-szurdok (franciául: Gorges du Dadès) az Atlasz-hegységben fekvő szurdok az észak-afrikai Marokkóban.

A Dadès-szurdokot a Magas-Atlasz csúcsai között folyó Dadès vájta ki.

A Dadès folyó mentén, a szurdok közelében a berberek kasbahokat építettek védelmi célokkal.

Hivatkozások 
 Varázslatos Föld körüli utazás  Vulkánok, vízesések, sivatagok Reader's Digest Kiadó, Budapest, 1994,

Külső hivatkozások

Jegyzetek 

Marokkó domborzata